Лига чемпионов КАФ 1999 — 3-й розыгрыш турнира (35-й, считая и Африканский Кубок чемпионов). Трофей во второй раз завоевал клуб «Раджа» из Марокко.

Квалификационный этап

Предварительный раунд 

|}

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Групповой этап

Группа A

Группа B

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
RSSSF

1999